Wesleyville (Pennsylvania), borough in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Wesleyville (Canada), dorp op het Canadese eiland Newfoundland